Иосиф I (; ) — римский король с 23 января 1690 года, император Священной Римской империи с 5 мая 1705 года, король Чехии с 5 мая 1705 года, король Венгрии с 9 декабря 1687 года (13 июня 1707 года был низложен венгерским сеймом, после подавления восстания Ференца Ракоци вновь занял престол 21 февраля 1711 года), эрцгерцог Австрийский из династии Габсбургов; старший сын императора Леопольда I и Элеоноры Нойбургской (его 3-й жены).

Биография 
Иосиф I воспитывался под руководством герцога Дитриха Отто фон Зальма, изучил несколько языков. В 1687 году получил венгерскую корону, а после смерти отца (5 мая 1705 года) вступил на престол и был коронован. Позже он энергично продолжил начатую его отцом войну за испанское наследство против Франции. Благодаря победам Евгения Савойского и герцога Мальборо ему удалось выгнать французов из Италии и Нидерландов и перейти к наступлению. Чтобы освободить себе руки для борьбы на Западе, Иосиф в 1707 году заключил договор с королём Карлом XII Шведским, который на пути из Польши в Саксонию прошёл через Силезию.

По Альтранштедтскому миру Иосиф дал силезским протестантам свободу вероисповедания и возвратил им большую часть отнятых иезуитами церквей. В то же время он вынудил папу признать его брата Карла испанским королём. В 1708 он наложил опалу на курфюрстов баварского и кёльнского, за отношения с Францией, но его желание соединить Баварию с Австрией встретило сильное противодействие как немецких, так и иных государств.

Венгерское восстание Ференца Ракоци Иосиф успешно подавил. Он был образованным и умным правителем, терпимым к иноверцам, один из наиболее энергичных среди немецких Габсбургов. При нём Австрия достигла большого значения в Европе. Финансовое управление он улучшил при помощи Гундакера фон Штаремберга; им также приняты были меры для облегчения положения крепостных крестьян.

Иосиф скончался от оспы 17 апреля 1711 года в Вене.

Семья 
В 1699 году он женился на Вильгельмине Амалии Брауншвейг-Люнебургской (1673—1742). У них родились две дочери и сын:
 Мария Жозефа (1699—1757), в 1719 вышла замуж за саксонского кронпринца Фридриха Августа, будущего короля Августа III Польского
Леопольд Иосиф (1700—1701), эрцгерцог австрийский
 Мария Амалия (1701—1756), в 1722 вышла замуж за баварского кронпринца Карла Альбрехта, будущего императора Карла VII

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 

Правители Европы XVIII века
Эрцгерцоги Австрии
Короли Венгрии
Короли Чехии
Римские короли
Габсбурги
Умершие от оспы
Герцоги Тешенские